Christmas Island kan syfta på:

 Julön, ö i Indiska oceanen som är ett australiskt territorium
 Christmas Island (Tasmanien), mindre ö i Australien
 Kiritimati, ö i Kiribati (Stilla havet)